Jantipo puede referirse a:
Jantipo, general al servicio de Cartago durante la primera guerra púnica.
Jantipo, Arconte de Atenas en 479 a. C. y padre de Pericles.
Jantipo, el hijo mayor de Pericles y nieto de Jantipo, que tenía ambiciones políticas y difamó a su propio padre por su relación con Aspasia, estando celoso de él. Murió en 429 a. C., golpeado por la plaga de Atenas.